Mount Henderson ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount Henderson (Britannia Range) in der Britannia Range
 Mount Henderson (Holme Bay) im Mac-Robertson-Land
 Mount Henderson (White Island) auf White Island, Ross-Archipel